Axel Thomas Witsel (Liège, 1989. január 12. –) belga válogatott labdarúgó, az Atlético Madrid játékosa.

Pályafutása

Statisztika 
2018. augusztus 21-i adatok

Sikerei, díjai
Standard Liège
Belga bajnok (2): 2007–08, 2008–09
Belga kupa (1): 2010–11
Belga szuperkupa (2): 2008, 2009

Benfica
Portugál ligakupa (1): 2011–12

Zenyit
Orosz bajnok (1): 2014–15
Orosz kupa (1): 2015–16
Orosz szuperkupa (2): 2015, 2016

Borussia Dortmund
Német kupa (1): 2020–21
Német szuperkupa (1): 2019

Jegyzetek

Fordítás

További információk 

Belga labdarúgók
Liège-iek
Labdarúgó-középpályások
1989-ben született személyek
A Standard Liège labdarúgói
A Benfica labdarúgói
A Zenyit Szentpétervár labdarúgói
A Borussia Dortmund labdarúgói
Az Atlético Madrid labdarúgói
A Bundesliga labdarúgói
A Primeira Liga labdarúgói
A Premjer Liga labdarúgói
A Kínai Szuperliga labdarúgói
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
A 2020-as Európa-bajnokság labdarúgói
A 2022-es világbajnokság labdarúgói
Belga bajnok labdarúgók
Élő személyek